

Україна 
Села:
 Підгайчики — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Підгайчики — Львівська область, Львівський район
 Підгайчики — Львівська область, Самбірський  район
 Підгайчики — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район
 Підгайчики — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район

Польща 
 Подгайчикі — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), тепер у Польщі, розташоване у Люблінському воєводстві Грубешівського повіту, ґміни Долгобичув.